Minéral est un nom ou un adjectif. Le nom commun est un terme géologique. L'adjectif signifie le plus souvent « non organique » ou bien « issu du sous-sol ». Minéral ou sa forme anglaise Mineral est aussi un nom propre.

Sciences et techniques

Biologie et médecine 
 La densité minérale osseuse est la concentration de calcium dans la matière osseuse.

Géologie et minéralogie 
 Un minéral est une substance chimique présente dans la nature, en général sous forme cristallisée.
 Une inclusion minérale est un minéral ou un assemblage de minéraux inclus à l'intérieur d'un minéral plus gros.

Chimie 
En chimie, l'adjectif minéral signifie généralement inorganique, c'est-à-dire étranger à la chimie du vivant :
 l'accrétion minérale électrolytique est une méthode utilisant un courant électrique faible dans de l'eau salée pour favoriser l'accrétion de minéraux sur la cathode.
 la chimie minérale est la branche de la chimie qui étudie les corps simples et les corps composés autres que les composés du carbone (à l'exception de ses composés les plus simples, qui sont considérés comme relevant de la chimie minérale) ;
 un acide minéral est un acide dérivant d'un corps minéral (inorganique).

Culture et société

Agriculture 
 Un amendement minéral est un matériau inorganique apporté à un sol pour améliorer sa qualité agricole.
 Un engrais minéral est un engrais provenant d'un gîte minéral (de phosphate et de potasse) ou produit par synthèse chimique.

Économie 
 Une ressource minérale est un matériau d'intérêt économique présent naturellement dans la croûte terrestre ;
 Un gîte minéral est une concentration d'une ressource minérale que l'on peut exploiter ;

Musique 
 A Mineral Love est le septième album de Bibio, sorti en 2016.

Nutrition 
 Un ascorbate minéral est un sel de l'acide ascorbique dont le cation n'est pas organique ; les ascorbates minéraux sont utilisés dans l'industrie alimentaire. 
 Une eau minérale provient du sous-sol ;
 en France, une eau minérale naturelle (appellation officielle) est une eau minérale obéissant à certains critères réglementaires (notamment, de composition stable et ne subissant aucun traitement chimique).
 Un sel minéral est un élément chimique (autre que C, H, N ou O) qui entre dans la composition des organismes et qui est présent dans l'alimentation.

Organisations et manifestations 
 Mineral & Gem - Sainte-Marie-aux-Mines est une exposition internationale de minéraux, gemmes, bijoux, fossiles et météorites qui se tient chaque année à Sainte-Marie-aux-Mines.
 Le Mineral Policy Institute est une organisation non gouvernementale australienne, spécialisée dans le plaidoyer, l'organisation de campagnes et la recherche contre des projets miniers et énergétiques destructeurs pour l'environnement et les populations locales.

Produits 
 Le bleu minéral est une couleur obtenue en mélangeant du bleu de Prusse avec de l'alumine, de la chaux, de la magnésie et du carbonate de zinc en proportions variables ; il est utilisé en teinturerie et dans les arts graphiques.
 Une essence minérale est un diluant à peinture et un combustible (utilisé dans les lampes à essence ou les brûle-parfums).
 Les fibres minérales sont des fibres issues de roches ou produites à partir de minéraux.
 Une huile minérale est un mélange issu de la distillation de certains combustibles fossiles.
 La laine minérale est un matériau de consistance laineuse, fait de fibres minérales amorphes (fibres de silicates vitreuses artificielles) d'orientation aléatoire.
 Un liant minéral est un produit inorganique qui sert à agglomérer en masse solide des poudres ou des granulats.
 Une peinture minérale est une peinture contenant des liants minéraux (essentiellement de la chaux et/ou du silicate).

Toponyme

États-Unis 
 Mineral, une CDP de Californie ;
 Mineral, un village du comté de Bureau dans l'Illinois ;
 Mineral, une ville de l'État de Virginie ;
 Mineral, une ville de l'État de Washington ;
  ;
 le  (Colorado, Montana, Nevada et Virginie-Occidentale).

Voir aussi 
 West Mineral, une ville du comté de Cherokee, dans le Kansas.
 la vallée de Mineral King, une vallée glaciaire en Californie;
  (Arkansas, Caroline du Nord) ;
 Mineral Wells, une ville située dans les comtés de Palo Pinto et de Parker, au Texas ;
 Mineral Wells ou Mineralwells, une census-designated place du comté de Wood, en Virginie-Occidentale ;

Mexique 
 Mineral del Monte, une ancienne petite ville minière devenue ville touristique, dans l'État d'Hidalgo.